Christian Wolff er navnet på flere personer:

 Christian Wolff (filosof) (1679-1754), tysk filosof og matematiker
 Christian Wolff (komponist) (f. 1934), amerikansk komponist af experimentel klassisk musik
 Christian Wolff (skuespiller) (f. 1938), tysk skuespiller

Se også 
 Christian Wulff (f. 1959), tysk politiker